Cedar Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Valley Township (Minnesota)
 Cedar Valley Township (Oklahoma)